Imię i nazwisko Patrick Brennan nosili lub noszą m.in.:
 Patrick Brennan (1877–1961) – kanadyjski zawodnik lacrosse, mistrz olimpijski z 1908
 Patrick Brennan  (ur. 1954) – amerykański muzyk jazzowy
 Patrick Brennan  (ur. 1974) – amerykański aktor